Бібліотека сімейногочитання імені М.Ю. Лермонтова Солом'янського району м.Києва. Входить до Централізованої бібліотечної системи Солом'янського району м. Києва.

Характеристика 

Площа приміщення бібліотеки - 1000 м², книжковий фонд - 56,8 тис. примірників. Щорічно обслуговує 7,1 тис. користувачів. Кількість відвідувань за рік - 50,0 тис., книговидач - 132,2 тис. примірників.

Історія бібліотеки 

Бібліотека імені імені М.Ю.Лермонтова створена на базі двох бібліотек Жовтневого району м. Києва: Центральної районної бібліотеки імені М.Ю.Лермонтова, яка була заснована у 1934 році, та центральної районної бібліотеки імені Н.К.Крупської для дітей, заснованої у 1920 році.

2001 року, у зв'язку зі зміною адміністративних районів Києва, створена нова, Солом'янська централізована бібліотечна система, до складу якої увійшла бібліотека сімейного читання імені М.Ю.Лермонтова.

Бібліографічні видання: 
"Жовтневий район на сторінках преси"; 
"Підліток і сім'я: взаємовідносини" (щорічний покажчик); 
"На допомогу шкільній програмі з курсу "Зарубіжна література" (два рази на рік); 
"Поетична слава Росії" (персональний покажчик до 185-річчя від дня народження М.Ю.Лермонтова).

Посилання 
 Публічні бібліотеки Києва: Довідник.-2-е вид.,допов. — К.,2004. — 96 с.:іл.
 Бібліотека ім.Лесі Українки
 WE ARE TOGETHER - блог БСЧ імені М.Лермонтова

Бібліотеки Солом'янського району
Засновані 1920
Об'єкти, названі на честь Михайла Лермонтова
Публічні бібліотеки Києва